Jota je lahko:

 jota (predpona) - predpona v mednarodnem sistemu enot
 jota (jed) - jed
 jota (črka) - črka grške abecede
 jota (ples) - španski ples